Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2003 () — 25-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 16 по 24 августа 2003 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен (Нидерланды).

Победителями Трофея чемпионов (в 7-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Австралии со счётом 4:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Пакистана, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 4:3.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 2002
  — 2-е место на чемпионате мира 2002
  — 4-е место на чемпионате мира 2002
  — 6-е место на чемпионате мира 2002
  — 1-е место на Champions Challenge 2001

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2003 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2003 на сайте todor66.com

2003
Август 2003 года
Спорт в Нидерландах в 2003 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене